Маг — людина, що займається магічною практикою, магією.
 Маг — село в повіті Сібіу в Румунії.
 «Маг» — постмодерністський роман англійського автора Джона Фаулза, що вперше був опублікований у 1965 році в Англії.